Ла Гавиота има више значења:

 Ла Гавиота, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гавиота (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Гавиота (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гавиота (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гавиота (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гавиота (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гавиота (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гавиота (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гавиота (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гавиота (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику